In 2015 werd de tweede editie van de Copa Verde gespeeld. De competitie werd gespeeld van 8 februari tot 6 mei. Cuiabá won de finale en mag hierdoor deelnemen aan de Copa Sudamericana 2016.

Deelnemers

Knock-outfase

Braziliaans competitievoetbal 2015
Copa Verde